Левицкий Яаков (1904—1956) — израильский математик. Лауреат Государственной премии Израиля.

Биография 
Родился в семье Александра Левицкого и Анны Котляровой. В 1912 эмигрировал с родителями в Эрец-Исраэль. Окончил гимназию «Герцлия». Математическое образование получил в университетах Геттингена (доктор философии) и Йельском университете. С 1931 г. преподавал в Еврейском университете в Иерусалиме.

В 1953 г. был удостоен Премии Израиля в области точных наук.

Под влиянием Эмми Нётер, чьи лекции он слушал в Геттингенском университете, занялся исследованиями в области общей алгебры, особенно теории некоммутативных колец, и получил важные результаты. В частности, классической считается его теория колец, выполняющих условие минимальности, а также теория идентификации алгебраических некоммутативных колец. Его именем названы известный в теории колец радикал Левицкого, теорема Амицура — Левицкого о соотношениях в кольце матриц. 

Сын — биохимик .

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Йельского университета
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Еврейского университета в Иерусалиме
Лауреаты Государственной премии Израиля